El término canal puede referirse

En ingeniería
 a un canal, una construcción que puede ser natural o artificial, destinada al transporte de todo tipo de fluidos;
 a un canal de riego, una vía artificial de agua que conduce el fluido hasta el campo o huerta;

En la biología celular
 a un canal iónico, las proteínas que controlan el paso de iones a través de la membrana de toda célula viva;

En el vestuario 
 al canal del escote, médula charco

En las comunicaciones y telecomunicaciones
 a un canal de comunicación, el medio de transmisión por el que viajan las señales portadoras de la información;
 a un canal de televisión, la emisora de televisión y también la frecuencia en que esta emite;
 a un canal de un color, cada uno de los componentes de color que conforman el píxel de una imagen;
 a un canal de navegación, una vía artificial de agua que habitualmente conecta lagos, ríos u océanos, o bien a una vía natural que se forma por la distribución de las diferentes islas en los archipiélagos u otras formaciones geográficas en el agua;
 Abreviación de Canal+;
 Canal fue el nombre del operador de televisión francés Canal+ entre 2016 y 2019;

En el comercio
 a un canal de economía, un canal de ventas, de distribución;

En el ámbito de lo espiritual
 a un canal espiritual, la persona a través de la cual se recibe información de otras dimensiones;

En la industria cárnica
 a un canal o carcasa, empleados en la industria cárnica;

En la zoología
 a canal'', nombre común de un tipo de tortuga.

Lugares 

 Canal San Bovo, localidad y comune italiana de la provincia de Trento, región de Trentino-Alto Adigio

Enlaces externos 

ar:قناة (توضيح)